Рис То́мас Гри́ффитс (; родился 1 марта 1980 года, Кардифф) — валлийский футболист, нападающий, семикратный лучший бомбардир чемпионата Уэльса.

Клубная карьера 
После успешного сезона 2005—2006, когда Рис в первый раз выиграл «Золотую бутсу» чемпионата Уэльса, он был призван в любительскую сборную страны.

Перейдя в следующем году в «Лланелли», Гриффитс продолжил голевую серию и стал лучшим бомбардиров с 30 забитыми голами за сезон.

В сезоне 2007—2008 вновь стал победителем турнира бомбардиров и помог своему клубу «Лланелли» выиграть первый трофей за 112-летнюю истории клуба. Во всех турнирах этого сезона Гриффитс забил 58 голов, в том числе 40 — в чемпионате.

По итогам сезона 2008—2009 Гриффитс в четвёртый раз подряд получил звание лучшего бомбардира года, забив в чемпионате 31 гол.

Входит в клуб 100 голов уэльской лиги, в котором на текущий момент находится на втором месте.

Рис Гриффитс — спортсмен-полупрофессионал, по основной профессии он пожарный.

Возвращение в «Порт-Толбот Таун» 
14 марта 2014 года в матче против «Аван Лидо» Гриффитс забил семь голов и установил новый рекорд валлийской Премьер-лиги.

Достижения 
 Чемпион валлийской Премьер-лиги: 2007/08
 Обладатель Кубка Уэльса: 2011
 Обладатель Кубка валлийской лиги: 2008
 Лучший бомбардир валлийской Премьер-лиги (7): 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
 Рекордсмен валлийской Премьер-лиги по количеству голов в одном матче: 7 голов
 Лучший бомбардир в истории «Лланелли»: 240 голов
 Рекордсмен «Лланелли» по количеству голов в сезоне: 56 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений welsh-premier.com 

Футболисты Уэльса
Игроки ФК «Аберистуит Таун»
Игроки ФК «Кармартен Таун»
Игроки ФК «Кумбран Таун»
Игроки ФК «Лланелли»
Игроки ФК «Ньюпорт Каунти»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»
Игроки ФК «Порт-Толбот Таун»
Игроки ФК «Хаверфордуэст Каунти»